Webb Peak ist der Name folgender Berge:

in Antarktika:
 Webb Peak (Palmerland) am Crescent Scarp
 Webb Peak (Viktorialand) in der Asgard Range

in den Vereinigten Staaten:
 Webb Peak (Arizona) im Graham County